Carlos II de Anjou, apodado el Cojo (1254–5 de mayo de 1309), era hijo y sucesor de Carlos I de Anjou. Su madre fue la condesa Beatriz I de Provenza. Su padre le concedió el título de príncipe de Salerno.

Ascenso al trono 

En 1284 la flota aragonesa de Roger de Lauria fue atacada cerca de Nápoles por la angevina bajo el mando de Carlos el Cojo; después de un primer contacto, Roger fingió retirarse hacia Castellamare pero se paró e inició el combate en el Golfo de Nápoles y consiguió destruir a la flota angevina el 5 de junio de 1284. Carlos fue hecho prisionero y fue encerrado en Sicilia.

Al inicio de 1285 murió Carlos I de Anjou y Carlos II fue proclamado sucesor, pero al encontrarse preso ejerció la regencia su sobrino Roberto, conde de Artois junto a Gerardo de Parmo. Carlos fue proclamado senador único de Roma y protector de Florencia. Finalmente fue puesto en libertad en virtud de los tratados de Olorón y de Canfranc y fue coronado en Rieti el 29 de mayo de 1289, recibiendo del Papa el título de “Carlos de Palermo” y el de rey de Sicilia (título nominal ya que Sicilia tenía un rey aragonés). Se firmó una tregua de dos años.

En 1291 Acre fue conquistada por los musulmanes el 28 de mayo, dejando así sin su última posesión al reino de Jerusalén, título que pasó a ser nominal. Hugo de Sully mantuvo las posesiones en Albania contra los griegos y los serbios.

En febrero de 1291 se firmó la Paz de Tarascón entre la Iglesia, los Valois y Francia de un lado y la Corona de Aragón por otra. Mediante este tratado, la casa de Valois renunciaba a los reinos de Aragón que le había cedido el Papa y el rey Alfonso se reconocía como feudatario del Papa al tiempo que prometía ir a las Cruzadas y retiraba la ayuda a su hermano, Jaime I de Sicilia. Carlos II se adhirió al tratado por el acuerdo de Brignols. Poco después, el 18 de junio, murió Alfonso III de Aragón con tan sólo 27 años y fue sucedido por su hermano Jaime I de Sicilia (Jaime II de Aragón y Valencia y III de Mallorca) con la condición testamentaria de que el reino de Sicilia tenía que pasar a manos de su hermano Federico, algo que el nuevo rey ignoró por completo. Poco después se reinició la guerra contra Nápoles que exigía la separación de las dos coronas. Roger de Lauria tuvo ocasión de ganar más batallas (en 1292, 1293 y 1294).

En 1294, Carlos II cedió el reino de Albania a su hijo Felipe de Tarento, casado con Ithamar Comnena, hija del príncipe Nicéforo Comneno de Epiro.

En 1295 el tratado de Anagni entre Francia, Valois, Nápoles y la Corona de Aragón puso fin provisional a la lucha. Jaime, que había concertado su enlace con Isabel de Castilla, anuló este acuerdo matrimonial y se casó con Blanca, hija de Carlos II, renunciando a Sicilia y Calabria; Roberto, hijo también de Carlos II, se casó con Violante de Aragón, hija de Pedro II y hermana de Jaime I de Sicilia. Además, el tratado establecía el retorno del reino de Mallorca (sin la isla de Menorca al exrey Jaime II; Carlos de Valois ratificó su renuncia a la investidura papal de los reinos aragoneses y el Papa como desagravio cedió la investidura de las islas de Córcega y Cerdeña (bajo dominio efectivo de Génova y Pisa) al rey aragonés.

Guerra por Sicilia 
En la isla de Sicilia, el retorno de los angevinos fue muy mal visto y se prepararon para oponerse. Isquia fue el primer territorio que retornaron los aragoneses. El Parlamento siciliano se reunió en Catania y rechazó la entrega del país a Carlos II; el rey Jaime III fue declarado sin derecho al reino y, en virtud del testamento de su padre, su hermano Federico fue proclamado rey el 25 de marzo de 1296. Carlos reaccionó declarando la guerra y preparándose para una invasión de Sicilia; recibió el apoyo de Jaime II. Pero fue Federico quien invadió finalmente el territorio napolitano. Los aragoneses invadieron Sicilia y asediaron Siracusa que resistió, pero conquistaron Catania. El intento de levantar Calabria en contra de Federico fracasó ya que Roger de Lauria fue derrotado en Squillace. 

Los asediados de Siracusa fueron acorralados en Patti en 1298 y la ayuda de los aragoneses, bajo el liderazgo de Juan de Lauria, fue rechazada. Fue finalmente Roger de Lauria quien levantó el sitio de Patti, renunciando a la conquista de Siracusa. Roger derrotó a los sicilianos en el Cabo Orlando el 4 de julio de 1299 pero los sicilianos conquistaron finalmente Catania. La flota siciliana fue aniquilada por la del reino de Aragón en las islas Ponsa el 14 de junio de 1300.

En 1301 las fuerzas de Carlos II asediaron Mesina pero fueron rechazadas. A causa de la epidemia de peste se concertó una tregua de un año. Al reiniciarse la guerra, las guerrillas sicilianas eran tan activas que Carlos II tuvo que negociar la paz que se firmó en 1302. Según este acuerdo, Federico era reconocido como rey de Sicilia vitalicio, a menos que antes de tres años obtuviera o bien el reino de Chipre o el de Cerdeña; el título de rey de Sicilia lo llevaría Carlos II y Federico sería únicamente rey de Trinacria. Federico renunciaba a Calabria y se casaba con Leonor, hija de Carlos. Al morir Federico, el reino de Trinacria pasaba a Carlos o a sus descendientes.

Tras este acuerdo Carlos, que había perdido el control de Florencia, pudo dedicarse a recuperarlo, lo que consiguió muy pronto. Más al norte conquistó Alba, Asti y Mondovi en el Piamonte que cedió a Rinaldo di Leto en 1304. Jefe del partido güelfo en Italia, su hija Beatriz se casó con el güelfo Azzo VIII de Este, señor de Ferrara en 1305. Carlos incrementó su influencia en Lombardía y Liguria.

Su hijo Felipe de Tarento recuperó los derechos de su tío Felipe (hermano de Carlos II) y de su mujer Isabel de Villehardouin sobre el principado de Caia y fue proclamado príncipe en 1307.

Carlos II murió  el 5 de mayo de 1309; fue sucedido por su hijo Roberto I de Nápoles.

Ancestros

Matrimonio y descendencia 
En 1270 se casó con María de Hungría, hermana y heredera del rey Ladislao IV e hija del rey Esteban V. De este matrimonio nacieron trece hijos: 

 Carlos Martel de Anjou (1271-1295) fue rey titular de Hungría y originó la dinastía angevina de Hungría, que gobernó una parte del antiguo reino, casado con Clemencia de Habsburgo, hija del emperador Rodolfo I.

 Margarita de Anjou (1273-1299) recibió Anjou y Maine como dote matrimonial con el segundo hijo del rey Felipe III de Francia, el conde Carlos de Valois en 1290, pero a cambio la ciudad de  Aviñón quedó sesgada del condado de Venaissin, ciudad que cedió al Papa. 

 San Luis de Anjou (1274-1297); obispo de Toulouse. Renunció a sus derechos dinásticos para convertirse en fraile franciscano. En 1296 fue nombrado obispo de Tolosa por Bonifacio VIII.

 Roberto de Anjou (1275-1343), príncipe de Calabria, que fue el sucesor en Nápoles, casado con Violante de Aragón y Sicilia, hija de Pedro III de Aragón.

 Felipe de Anjou (1277-1332), que inició la rama de príncipes de Tarento y Acaya, casado, por primera vez, con Tamar Angelina Comnena, hija del príncipe Niceforo Comneno de Epiro y, por segunda vez, con Catalina de Valois-Courtenay, Emperatriz titular latina de Constantinopla, hija de su cuñado Carlos de Valois.

 Blanca de Anjou (1280-1310), reina de Aragón con Jaime II.

 Ramón Berenguer de Anjou (1281-1307), conde de Provenza, príncipe de Piamonte y Andria.

 Juan Tristán de Anjou (1283-1308); tomó los hábitos.

 Leonor de Anjou (1289-1341), reina de Sicilia con Federico II.

 María de Nápoles (1290-1346); reina de Mallorca con Sancho I.

 Pedro de Anjou (1291-1315), conde de Gravina.

 Juan de Anjou (1294-1335), duque de Durazzo, que fundó la rama ducal de Durazzo, casado con Inés de Perigord. 

 Beatriz de Anjou (1295-1321), se casó con Azzo VIII d'Este, y fue condesa de Andria con Bertrand III des Baux.

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XIII
Nobles de Francia del siglo XIV
Condes de Provenza
Condes de Anjou
Condes de Maine
Reyes de Nápoles del siglo XIII

Reyes de Nápoles del siglo XIV

Príncipes de Acaya del siglo XIII

Casa de Anjou-Sicilia

Personajes citados en la Divina Comedia
Monarcas albaneses
Fallecidos en Nápoles